Solurile Republicii Moldova sunt principala bogăție naturală a țării.

Clasificare și răspândire

Clasa solurilor automorfe

Raionarea pedogeografică

Degradarea

Măsuri de protecție

Solul - Patrimoniul Mondial

Vezi și 
 Terroir-ul din Republica Moldova

Bibliografie 
Ursu Andrei, Vladimir Pantelei, Overcenco Aureliu, Marcov Ion, Curcubăt Stela, Crupenicov Vera. Caracteristica complexă a solurilor Republicii Moldova reflectată în banca de date. Mediul Ambiant, Nr. 4(40), 2008.

Referințe

Geografia Republicii Moldova